Ветерница се може односити на:

 Ветерница, река у јужној Србији, лева притока Јужне Мораве.
 Ветерница, пећина на југозападним обронцима Медведнице у Хрватској, важно археолошко и палеонтолошко налазиште.